Левові ворота — «Левові ворота» у Мікенах.
 Левові ворота — «Левові ворота» в Єрусалимі. 
 Левові ворота — «Левові ворота» в Москві.